Belogorsk kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Belogorskij (ort), Östkazakstan,

Ryssland 

 Belogorsk (ort i Ryssland, Kemerovo oblast), 
 Belogorsk, Amur oblast, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar